Niemcy:
 Lübben – niemiecka nazwa miasta Lubin
 Lübben (Spreewald) – stacja kolejowa w Lubinie
 Lübben – dawny powiat
 Lübben (Spreewald) – dawny powiat

Osoby:
 August Lübben – niemiecki pedagog
 Diedrich Lübben – niemiecki polityk
 Heinrich Lübben – niemiecki zoolog
 Ilse Lübben – niemiecka polityk
 Karin Lübben – niemiecka aktorka
 Lars Lübben – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Lüben